Dondi peut désigner :

Patronyme 
Les Dondi dall'Orologio, famille noble italienne :
 Jacopo Dondi (1293-1359), horloger et savant italien, père de :
  (1328-1383), médecin italien ;
 Giovanni Dondi (1330-1388), savant italien ;
  (1756-1819), évêque catholique italien ;

Autres :
 Galeazzo Dondi (1915-2004), joueur et entraîneur de basket-ball italien ;
  (1925-2007), baryton italien ;
  (1935-2011), traducteur et espérantiste italien ;
  (né en 1935), rugbyman italien ;
 Dondi (1961-1998), graffeur américain ;
  (né en 1988), pilote de moto italien.

Arts 
 Dondi, comic strip créé par Gus Edson et Irwin Hasen publié de 1955 à 1986.
 Dondi, adaptation cinématographique sortie en 1961.

Toponymes 
 Dondi, village camerounais situé dans la commune de Bélabo.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre